Джама́ат ( — общество, коллектив, община) — объединение группы мусульман с целью совместного изучения ислама, совершения религиозных обрядов, взаимопомощи, регулярного общения между собой и т. п.

Северокавказские джамааты
 Джамаат Галгайче — террористическое исламистское объединение, несущее ответственность за многочисленные теракты и нападения на представителей органов власти, военнослужащих и сотрудников силовых структур в Ингушетии
 Дербентский джамаат — подпольная террористическая группировка, действующая на юге Дагестана (в г. Дербенте и на территории Дербентского, Сулейман-Стальского, Табасаранского и Магарамкентского районов)
 Карачаевский джамаат — карачаевская террористическая группировка ваххабитского толка, действовавшая в России
 Ногайский джамаат — террористическое вахабитское структурное подразделение Кавказского фронта вилайята «Ногайская степь» (Ставропольский край) Кавказского эмирата
 Джамаат Нохчийчоь — обобщённое название вооружённых сепаратистских формирований, действующих на территории Чечни (Вилайят Нохчийчоь Имарата Кавказ)
 Джамаат Шариат — подпольное террористическое объединение, созданное на территории Дагестана в начале 2000-х гг.
 Джамаат Ярмук — подпольная исламистская террористическая организация, действующая на территории Кабардино-Балкарии

Исламские организации
 Джамаат-и-Ислами — исламистская политическая партия в Пакистане
 Джамаат Аш-Шабааб — группа сомалийских исламистов, прежде всего действующих в Сомали
 Джамаат Таблиг — аполитичное религиозное движение, организованное в 1926 году в Индии Мауланой Мухаммадом Ильясом
 Джамаат-и-Ислами Бангладеш — самая большая исламистская политическая партия в Бангладеш и к тому же, одна из самых больших исламских партий на субконтиненте
 Джамаат уль-Ансар — боевая исламская организация, основанная на базах Харкат-уль-Джихад-аль-Исламия и Харакат уль-Муджахидин в 1993
 Джамаат Ансар аль-Сунна — воинственная исламская группировка в Ираке, которая борется с присутствием США в Ираке и с правительством Ирака

Другие значения
 Ахлю сунна валь джамаат — самоназвание суннитов
 Джамаат намаз — коллективный намаз, обязательный намаз совершаемый двумя и более лицами
 Словом «джамаат» именовали свою группу участники так называемой банды «ГТА»